Минчев е българско родово име и може да се отнася за:
 Атанас Тодоров Минчев (1865-1936) – български военен офицер (генерал-майор)
 Георги Минчев – няколко души с това име
 Иван Минчев (1874-1960) - български учител, деец на ВМОРО
 Любен Минчев (1904-1959) – български оперен певец (тенор)
 Мартин Минчев (р. 1962) - български инженер по електроника и експериментален хирург, учен в Канада
 Минчо Минчев – няколко души с това име
 Никола Минчев (1915-1927) – югославски партизанин и македонски министър
 Никола Минчев (р. 1926) – български кинорежисьор
 Николай Минчев – няколко души с това име
 Огнян Минчев (р. 1958) – български политолог, преподавател в Софийския университет
 Радню Минчев (р. 1928) – български военен офицер (генерал-лейтенант), началник на Генералния щаб
 Севдалин Минчев (р. 1974) – български щангист, 2 пъти европейски шампион (62 кг)
 Христо Минчев-Пилето (1928-2012) – български артист
 Чавдар Минчев (р. 1951) – български дипломат, юрист и политолог
 Юлий Минчев (р. 1923) – български художник

Български фамилни имена